Burg Horn steht für:

 Burg Horn (Lippe), Horn-Bad-Meinberg, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Burg Horn (Rohrau), Burgstall auf dem Schlossberg bei Rohrau, Kreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Horner Burg, Horn (Hunsrück), Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Gut Horn, Gristede, Niedersachsen
 Burg Horn (Niederösterreich), Horn (Niederösterreich)

Siehe auch:
 Burghorn